Ottolina ist der Name von

 Renny Ottolina (1928–1978), venezolanischer Fernsehentertainer und -produzent
 Sergio Ottolina (* 1942), italienischer Sprinter